Příjmení Dubovský nese více různých osobností:

 Alois Dubovský (1900–1942) – český lékař a odbojář popravený nacisty
 Karel Sergej Dubovský (1889–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Ľudovít Dubovský (1918–1998) – slovenský fotbalista, útočník
 Martina Dubovská (* 1992) – česká alpská lyžařka
 Peter Dubovský – rozcestník
 Zorica Dubovská (* 1926) – česká vysokoškolská učitelka a indonésistka